Der Name Studion bezeichnet

 den Humanisten Simon Studion
 den im äußersten Südwesten der Stadt Konstantinopel gelegenen Stadtteil Studion